Râul Cornetu se poate referi la:

 Râul Cornetu, Bega
 Râul Cornetu, Mălina
 Râul Cornetu, Talna
 Râul Cornetu, Taudor

Altele 
 Râul Cornetul

Vezi și 
 Cornetu (dezambiguizare)

 Râul Corni (dezambiguizare)
 Râul Cornea (dezambiguizare)
 Râul Cornet (dezambiguizare)
 Râul Cornești (dezambiguizare)

 Râul Valea Cornetului

Toponime românești